2 miejscowości w Polsce:
 Marchewki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Marchewki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki